

События 
 Римская империя — консулы Авл Корнелий Пальма Фронтониан и Квинт Сосий Сенецион.
 Провозглашённый в начале 98 года императором Траян возвращается с Дуная, где вёл фортификационные работы, в Рим; двоюродный племянник императора Публий Элий Адриан женится на его племяннице Вибии Сабине, укрепляя свои позиции как вероятного наследника..

Скончались 
 Климент I, епископ (папа) римский и будущий христианский святой (мученическая кончина, предположительная дата, возможно также 101 или 103).

См. также 

 Список глав государств в 99 году

Примечания